

Mannelijke vogel 
 Haan (kip)
 Kapoen, een gecastreerd exemplaar

Geografie 
 De Haan, een gemeente en badplaats aan de Vlaamse kust
 Haan (Vlaams-Brabant), een gehucht van de Londerzeelse deelgemeente Steenhuffel
 Haan (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in Duitsland

Personen 
 Arie Haan (1948), Nederlandse voetballer en voetbaltrainer
 Yorick Haan (1974), Nederlands politicus
 Dorien Haan (1980), Nederlands actrice
 Léon Haan (1968), voormalig Nederlandse atleet
 Piet Haan (1930), voormalig Nederlands wielrenner
 Jan Hendrik Haan (1812-1884), kapitein in het Nederlands-Indische leger

Overige 
 Bierens de Haan (geslacht), een Nederlandse familienaam
 Haan (astrologie), een Chinees sterrenbeeld
 Haan (vuurwapen), een onderdeel van een vuurwapen
 Gallische haan, een Frans symbool
 Windhaan, een windwijzer in de vorm van een haan

Zie ook 
 Hr.Ms. Eilerts de Haan (1921), een opnemingsvaartuig van de Nederlandse marine
 De Haan (doorverwijspagina)
 Den Haan (doorverwijspagina)
 't Haantje (doorverwijspagina)